DJF – codice valutario ISO 4217 del Franco gibutiano, valuta di Gibuti